Касымжан Абдывалиевич Таипов (; 19 февраля 1995, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Туран».

Клубная карьера 
Воспитанник алматинского футбола. Футбольную карьеру начал в 2011 году в составе клуба «Цесна» Алма-Ата в первой лиге.

В начале 2019 года перешёл в клуб СДЮСШОР № 8.

В начале 2020 года подписал контракт с клубом «Арыс». 20 марта 2021 года в матче против клуба «Жетысу» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
19 октября 2011 года дебютировал за сборную Казахстана до 17 лет в матче против сборной Чехии до 17 лет (0:2).

Достижения 
 «СДЮСШОР № 8»
 Победитель Второй лиги: 2019
 «Арыс»
 Серебряный призёр Первой лиги: 2020

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кайрат-Жастар»
Игроки ФК ЦСКА Алма-Ата
Игроки ФК «Алтай» (2016)
Игроки ФК «СДЮСШОР № 8»
Игроки ФК «Туран» Туркестан